Quintil se refiere a varios conceptos:
 Quintil: Unidad de medida.
 Quintil: Nombre dado al valle atravesado por el estero San Francisco, en donde se formaría la ciudad de Valparaíso, Chile.
 Quintil: En estadística, los quintiles dividen a la distribución en cinco partes (corresponden a los cuantiles 0,20; 0,40; 0,60 y 0,80). Es decir, un quintil representa un 20% del total. Se debe especificar a qué quintil se hace referencia. Por ejemplo, el quintil más pobre de la población.